Europa are o populație de aproximativ 830,4 milioane de locuitori(2009), sau aproape 11% din populația lumii.Creșterea populației este relativ  mică, iar vârsta medie este mai mare decât a altor continente.

Câteva din problemele demografice ale Europei sunt: emigrația religioasă, relațiile interrasiale, imigrația economică, o rată a natalității în scădere și o populație îmbătrânită.Avortul este compet interzis în Malta și  restricționat în Irlanda și Polonia, de asemenea în două țări europene (Elveția și Olanda) au legalizat forme limitate ale eutanasiei voluntare.Rămâne de văzut efectul demografic asupra Europei ale acestor provocări.

Populația pe țări

Vârsta

Reflectând scăderea natalității, țările europene au per total o populație mai bătrână decât cele din restul lumii.În 2005 Europa avea nouă din cele zece țări cu cele mai bătrâne populațiia ale lumii , doar Japonia avea o populație cu o vârstă mai mare.

Religia

Grupurile etnice

Limbile

Vezi și
 Banana albastră
 Banana aurie
 Demografia Africii
 Demografia Americii de Nord
 Demografia Americii de Sud
 Demografia Asiei
 Demografia Oceaniei

Legături externe 
 Popoarele migratoare ale Europei unite, 10 octombrie 2011, Mariana Bechir, Adevărul